Haswell (произносится как Ха́суэлл) — кодовое название микроархитектуры четвёртого поколения процессоров Intel Core, которая является третьим значительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Ivy Bridge без изменения техпроцесса 22 нм, использующего транзисторы с трёхмерной структурой затвора.

Для процессоров Haswell предназначено новое семейство чипсетов Intel 8-й серии, включающее в себя модели H81, B85, H87, Q85, Q87 и Z87 для процессорного разъёма LGA 1150, которые осуществляют поддержку до 6 портов USB 3.0 (а также имеют функцию I/O Port Flexibility, позволяющую задавать, какие именно USB-порты будут функционировать как 3.0) и до 6 шин SATA III (при этом отсутствуют SATA II). Также оптимизирована работа с SSD, используются улучшенные технологии Rapid Storage и Intel vPro, внедрена поддержка 4-потокового чтения через последовательный интерфейс, понижено энергопотребление и внесены другие улучшения.

Релиз первых процессоров на данной архитектуре состоялся 1—4 июня 2013 года на COMPUTEX 2013.

Особенности архитектуры 
 Конструктивное исполнение LGA 1150 (Socket H3), Socket G3, LGA 2011-3, BGA 1168, BGA 1364
 Количество ядер — от 2 до 18
 Полностью новый дизайн кэша
 Улучшенные механизмы энергосбережения
 Поддержка технологии Thunderbolt
 Интегрированный векторный сопроцессор
 Добавление инструкций AVX 2; FMA (Fused Multiply Add); битовых инструкций BMI1 и BMI2
 Расширение команд TSX () для аппаратной поддержки транзакционной памяти (кроме процессоров с индексом K). В августе 2014 была обнаружена неправильная работа инструкций TSX, и Intel выпустила микрокод, отключающий набор TSX в процессорах моделей Haswell и Haswell-E.
 Память eDRAM объёмом 64 Мбайт (по некоторым сведениям — 128 МБ) как отдельный кристалл, но в общей упаковке — только в процессорах для BGA, например Core i7-4770R
 Энергопотребление на 30 % ниже по сравнению с аналогами из линейки Sandy Bridge; в некоторых режимах — в 20 раз ниже.

В чипе реализована возможность одновременной работы с четырьмя операндами, позволяющая за одну инструкцию совершать сразу две операции умножения и сложения либо вычитания.

Процессоры, построенные на архитектуре Haswell, имеют дополнительный интегрированный регулятор напряжений (VRM, FIVR), выполненный в виде отдельного кристалла под общей теплораспределительной крышкой. FIVR имеет размеры около 13×8 мм и изготовлен по 90-нм процессу.

Процессоры 
С появлением Haswell корпорация Intel разделяет свой ассортимент на две группы:
 настольные и мобильные версии;
 специальные версии для ультрабуков.

Настольные версии 
Процессоры четвёртого поколения Intel Core для настольных компьютеров получили заметные улучшения в области автоматического и ручного разгона: повышены коэффициенты для Turbo-режима, памяти и графического ядра, расширены лимиты на питание и напряжение. Также была добавлена возможность разгона по частоте системной шины. В результате, по заявлению Intel, процессоры среднего звена Haswell в области разгона соответствуют по своим возможностям моделям Ivy Bridge для энтузиастов (X79 для LGA2011).

Все процессоры используют интерфейс DMI 2.0 PCIe 3.0.

Главное отличие процессоров Core i5 от Core i7 заключается в отсутствии HyperThreading (кроме Core i5 4570T и 4570TE) и уменьшенном объёме кэш-памяти L3.

Настольные процессоры серии R оснащены графикой Iris Pro 5200 (GT3e), другие настольные процессоры Core i5 и Core i7 и Core i3 4330 — 4370 имеют графическое ядро Intel HD 4600 Graphics (GT2), более младшие Core i3 — Intel HD 4400 Graphics, а Pentium и Celeron — Intel HD Graphics.

Большинство процессоров предназначено для установки в сокет LGA 1150. Исключение составляют процессоры серии R, предназначенные для сокета BGA1364. Процессоры серии Haswell-E устанавливаются в сокет LGA 2011-v3.

Значение индексов:
 K — процессоры с разблокированным множителем.
 S — энергоэффективные процессоры (65 Вт) с более низкими частотами в сравнении с безындексными моделями.
 T — высокоэнергоэффективные процессоры (35-45 Вт) со значительно более низкими частотами в сравнении с безындексными моделями.
 R — процессоры в корпусе BGA и с более производительной графикой Iris Pro Graphics 5200 (GT3e).
 X — высокопроизводительные процессоры без ограничения на значение множителя.

Серверные версии 

Все серверные процессоры предназначены для сокета LGA 1150, работают с шиной DMI 2.0 PCIe 3.0 и поддерживают до двух каналов DDR3-1333/1600 (ECC).

Значение индексов:
 L — энергоэффективные процессоры.

Мобильные версии 
Мобильные версии процессоров доступны в двух- или четырёхъядерных конфигурациях, но комплектуются контроллером памяти, поддерживающим только DDR3L либо LPDDR3 DIMM..

Platform Controller Hub (PCH) интегрирован в процессор, что несколько освобождает пространство на материнской плате.

 M — Мобильный процессор.
 X — Принадлежность к серии Intel Core i7 Extreme Edition.
 Q — Четырёхъядерный процессор.
 E — Наличие варианта для встраиваемых систем.
 U — Процессоры с пониженным энергопотреблением для ультрабуков.
 Y — Процессоры со сверхнизким энергопотреблением для ультрабуков.

Встраиваемые версии

Будущее 
Согласно экстенсивной стратегии фирмы Intel, уменьшение техпроцесса до 14 нм произошло через год после представления чипа. Архитектура называется Broadwell.

Примечания

Ссылки 
 Последователи Nehalem: Sandy Bridge, Ivy Bridge и Haswell
 Чего ждать от Intel после Nehalem? Процессоры Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell
 Обзор микроархитектуры Intel Haswell: изменения и новшества процессорной части //ixbt.com
 Processeur : de Nehalem à Haswell 
 David Kanter, Intel’s Haswell CPU Microarchitecture // RWT, 13 November 2012

Микроархитектуры Intel
X86